YIH steht für:
 Flughafen Yichang (IATA-Code), Flughafen von Yichang

Yih ist der Familienname folgender Personen:
 Chia-Shun Yih (1918–1997), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Mae Yih (* 1928), US-amerikanische Senatorin

yih steht für:
 Westjiddische Dialekte (ISO 639-3-Sprachcode)

Abkürzung